Municipio de Fillmore puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fillmore (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Fillmore (condado de Montgomery, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Fillmore (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de Fillmore (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Fillmore (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.